Die Liste von Bruderschaften in der Ukraine führt Gemeinschaften in der heutigen Ukraine auf, die sich als Bruderschaft bezeichneten oder bezeichnen.

16. bis 18. Jahrhundert
 Mariä-Entschlafens-Bruderschaft, vor 1542–1788, orthodoxe Bruderschaft in Lwów (Lwiw)
 Gottes-Erscheinen-Bruderschaft (Kiew), um 1615-um 1700,  orthodoxe Bruderschaft in Kiew
 Luzker Bruderschaft, um 1617–1713, orthodoxe Bruderschaft in Łuck  
 Onuphrios-Bruderschaft, 1633–1767, orthodoxe Bruderschaft am Onuphrios-Kloster in Lwów

19. Jahrhundert
 Kyrill-und-Method-Bruderschaft, 1845/46–1847, Gemeinschaft ukrainischer Intellektueller, unter anderem Taras Schewtschenko
 Taras-Bruderschaft, 1891–1898, Geheimorganisation von Studenten für eine Förderung der ukrainischen Kultur und eine politische Unabhängigkeit der Ukraine

20. und 21. Jahrhundert
 Bruderschaft der baptistischen Kirche, seit 1993, Gemeinschaft in Kiew
 Weiße Bruderschaft (Kiew), seit 1990, esoterische Bewegung in der Ukraine
 Bruderschaft, rechte griechisch-katholische Organisation seit 2015, gegründet von Dmytro Kortschynskyj

Siehe auch
 Orthodoxe Bruderschaften
 Liste von Klöstern in der Ukraine

!
 
Liste (religiöse Organisationen)